Kazuya Watanabe ist der Name folgender Personen:

* Kazuya Watanabe (Leichtathlet) (* 1987), japanischer Langstreckenläufer
 Kazuya Watanabe (Sprinter) (* 1988), japanischer Sprinter